Foxy Lady (cocktail), een cocktail
 Foxy Lady (Jimi Hendrix), nummer van Jimi Hendrix
 Foxy Lady (Alain Clark), nummer van Alain Clark
 Foxy Lady (Cher), album van Cher
 Foxy Lady (film), een film van Ivan Reitman uit 1971
 Foxy Lady (bier), een Nederlands bier